Pullover – capo di abbigliamento
Pullover – esercizio coi pesi